Prinzenhof ist der Name folgender Adelssitze:

in Deutschland:
 Prinzenhof (Arnstadt), Gebäudekomplex in Arnstadt, Thüringen
 Prinzenhof (Kleve), Stadtpalais von Johann Moritz von Nassau
 Prinzenhof (Rinteln), Stadtsitz der Schaumburger Grafen
 Prinzenhof (Wachtendonk), Backsteinbau

in den Niederlanden:
 Prinzenhof (Amsterdam)
 Prinzenhof (Delft)
 Prinzenhof (Edam)
 Prinzenhof (Enkhuizen)
 Prinzenhof (Groningen)
 Prinzenhof (Haarlem)
 Prinzenhof (Hoorn)
 Prinzenhof (Leiden)

in Belgien:
 Prinzenhof (Brügge)
 Prinzenhof (Gent) 
 Prinzenhof (Kuringen)